Hölzleshof ist ein Ortsname:

 Hölzleshof (Lauterbach), Wohnplatz der Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hölzleshof (Neresheim), Einzelhof in der Stadtteilgemarkung Dorfmerkingen von Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg